Brühl névvel a következő cikkek találhatók:
Földrajzi helyek
Friedberg (Bajorország), település Németországban, azon belül Bajorországban
Friedberg (Hessen), település Németországban, azon belül Hessenben
Friedberg (Stájerország), település Ausztriában, azon belül Stájerországban

Aichach-Friedberg járás, Bajorországban